|-
|(61251)||2000 OE24|| align=right|15,3|| align=right|2,330|| align=right|0,220|| align=right|8,60|| align=right|3,555||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61252)||2000 OK24|| align=right|15,3|| align=right|2,518|| align=right|0,142|| align=right|4,08|| align=right|3,996||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61253)||2000 OM24|| align=right|14,7|| align=right|2,295|| align=right|0,133|| align=right|6,53|| align=right|3,475||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61254)||2000 OC25|| align=right|15,4|| align=right|2,370|| align=right|0,131|| align=right|7,59|| align=right|3,647||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61255)||2000 OJ25|| align=right|16,0|| align=right|2,314|| align=right|0,160|| align=right|6,24|| align=right|3,520||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61256)||2000 OT25|| align=right|16,4|| align=right|2,292|| align=right|0,292|| align=right|4,49|| align=right|3,468||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61257)||2000 OY25|| align=right|16,7|| align=right|2,376|| align=right|0,203|| align=right|2,37|| align=right|3,663||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61258)||2000 OD26|| align=right|16,5|| align=right|2,286|| align=right|0,226|| align=right|1,18|| align=right|3,455||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61259)||2000 OG26|| align=right|15,1|| align=right|2,598|| align=right|0,191|| align=right|3,68|| align=right|4,186||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61260)||2000 OF27|| align=right|16,5|| align=right|2,351|| align=right|0,210|| align=right|2,19|| align=right|3,605||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61261)||2000 OO27|| align=right|15,9|| align=right|2,245|| align=right|0,176|| align=right|4,44|| align=right|3,364||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61262)||2000 OJ28|| align=right|15,9|| align=right|2,310|| align=right|0,192|| align=right|4,40|| align=right|3,510||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61263)||2000 OR28|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,190|| align=right|6,90|| align=right|4,093||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61264)||2000 OH29|| align=right|14,6|| align=right|2,667|| align=right|0,193|| align=right|15,28|| align=right|4,355||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61265)||2000 ON29|| align=right|16,1|| align=right|2,348|| align=right|0,096|| align=right|6,23|| align=right|3,596||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61266)||2000 OY29|| align=right|13,7|| align=right|2,622|| align=right|0,182|| align=right|12,30|| align=right|4,244||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61267)||2000 OC30|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,112|| align=right|5,65|| align=right|3,594||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61268)||2000 OG30|| align=right|14,8|| align=right|3,159|| align=right|0,157|| align=right|12,75|| align=right|5,615||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61269)||2000 OK30|| align=right|15,7|| align=right|2,461|| align=right|0,199|| align=right|4,28|| align=right|3,860||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61270)||2000 OC31|| align=right|16,8|| align=right|2,303|| align=right|0,104|| align=right|6,77|| align=right|3,495||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61271)||2000 OE31|| align=right|15,6|| align=right|2,265|| align=right|0,159|| align=right|6,20|| align=right|3,407||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61272)||2000 OR31|| align=right|15,8|| align=right|2,397|| align=right|0,130|| align=right|5,34|| align=right|3,711||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61273)||2000 OL32|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,150|| align=right|6,40|| align=right|3,484||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61274)||2000 OE33|| align=right|17,2|| align=right|2,192|| align=right|0,133|| align=right|4,39|| align=right|3,245||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61275)||2000 OE34|| align=right|15,9|| align=right|2,625|| align=right|0,174|| align=right|5,07|| align=right|4,253||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61276)||2000 OH34|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,130|| align=right|5,32|| align=right|3,777||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61277)||2000 OS34|| align=right|15,5|| align=right|2,569|| align=right|0,118|| align=right|5,44|| align=right|4,117||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61278)||2000 OU34|| align=right|15,4|| align=right|2,374|| align=right|0,159|| align=right|11,57|| align=right|3,658||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61279)||2000 OF35|| align=right|16,4|| align=right|2,193|| align=right|0,102|| align=right|2,51|| align=right|3,247||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61280)||2000 OH35|| align=right|15,9|| align=right|2,182|| align=right|0,112|| align=right|4,30|| align=right|3,223||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61281)||2000 OK35|| align=right|16,8|| align=right|2,262|| align=right|0,176|| align=right|5,68|| align=right|3,402||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61282)||2000 OE36|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,114|| align=right|5,99|| align=right|3,511||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61283)||2000 OX37|| align=right|15,5|| align=right|2,740|| align=right|0,199|| align=right|8,90|| align=right|4,534||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61284)||2000 OF39|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,147|| align=right|15,14|| align=right|4,246||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61285)||2000 OL39|| align=right|15,0|| align=right|2,728|| align=right|0,161|| align=right|9,01|| align=right|4,505||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61286)||2000 OL41|| align=right|16,1|| align=right|2,303|| align=right|0,109|| align=right|7,36|| align=right|3,494||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61287)||2000 OR41|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,048|| align=right|10,38|| align=right|4,136||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61288)||2000 OE42|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,077|| align=right|5,27|| align=right|3,818||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61289)||2000 OU42|| align=right|16,5|| align=right|2,168|| align=right|0,154|| align=right|3,50|| align=right|3,192||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61290)||2000 OX42|| align=right|13,8|| align=right|2,802|| align=right|0,139|| align=right|8,27|| align=right|4,690||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61291)||2000 OA43|| align=right|14,6|| align=right|2,414|| align=right|0,217|| align=right|8,67|| align=right|3,749||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61292)||2000 OL43|| align=right|14,5|| align=right|2,484|| align=right|0,146|| align=right|5,49|| align=right|3,914||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61293)||2000 OZ43|| align=right|15,9|| align=right|2,427|| align=right|0,155|| align=right|10,81|| align=right|3,780||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61294)||2000 OK44|| align=right|16,3|| align=right|2,378|| align=right|0,134|| align=right|6,01|| align=right|3,665||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61295)||2000 OX44|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,209|| align=right|14,50|| align=right|3,717||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61296)||2000 ON45|| align=right|16,4|| align=right|2,253|| align=right|0,178|| align=right|7,23|| align=right|3,381||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61297)||2000 OD46|| align=right|16,3|| align=right|2,274|| align=right|0,202|| align=right|8,66|| align=right|3,429||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61298)||2000 OG46|| align=right|15,0|| align=right|2,596|| align=right|0,190|| align=right|9,82|| align=right|4,183||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61299)||2000 OQ46|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,213|| align=right|1,77|| align=right|3,482||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61300)||2000 OJ47|| align=right|15,5|| align=right|2,418|| align=right|0,226|| align=right|2,51|| align=right|3,758||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61301)||2000 ON47|| align=right|15,0|| align=right|2,546|| align=right|0,176|| align=right|13,89|| align=right|4,062||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61302)||2000 OS47|| align=right|15,2|| align=right|2,290|| align=right|0,219|| align=right|8,40|| align=right|3,464||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61303)||2000 OY47|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,229|| align=right|4,25|| align=right|3,752||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61304)||2000 OJ48|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,208|| align=right|2,84|| align=right|3,707||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61305)||2000 OV48|| align=right|15,6|| align=right|2,694|| align=right|0,254|| align=right|4,19|| align=right|4,422||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61306)||2000 OF49|| align=right|15,5|| align=right|2,303|| align=right|0,263|| align=right|5,97|| align=right|3,495||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61307)||2000 OJ49|| align=right|14,3|| align=right|2,620|| align=right|0,134|| align=right|15,06|| align=right|4,241||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61308)||2000 ON49|| align=right|15,4|| align=right|2,425|| align=right|0,234|| align=right|5,88|| align=right|3,775||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61309)||2000 OF50|| align=right|14,8|| align=right|2,440|| align=right|0,223|| align=right|14,72|| align=right|3,810||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61310)||2000 OQ50|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,208|| align=right|3,85|| align=right|3,491||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61311)||2000 OR50|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,233|| align=right|3,35|| align=right|3,724||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61312)||2000 OS50|| align=right|14,7|| align=right|2,409|| align=right|0,194|| align=right|3,65|| align=right|3,739||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61313)||2000 OF51|| align=right|14,5|| align=right|2,660|| align=right|0,143|| align=right|11,70|| align=right|4,337||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61314)||2000 OH51|| align=right|14,5|| align=right|2,419|| align=right|0,224|| align=right|12,04|| align=right|3,763||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61315)||2000 OM51|| align=right|15,7|| align=right|2,410|| align=right|0,193|| align=right|11,77|| align=right|3,740||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61316)||2000 ON51|| align=right|14,3|| align=right|2,373|| align=right|0,202|| align=right|10,70|| align=right|3,654||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61317)||2000 OO51|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,178|| align=right|14,62|| align=right|4,498||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61318)||2000 OV51|| align=right|14,7|| align=right|2,449|| align=right|0,266|| align=right|10,58|| align=right|3,832||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61319)||2000 OW51|| align=right|14,3|| align=right|2,535|| align=right|0,177|| align=right|12,63|| align=right|4,036||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61320)||2000 OZ51|| align=right|15,4|| align=right|2,316|| align=right|0,235|| align=right|2,48|| align=right|3,524||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61321)||2000 OO54|| align=right|16,8|| align=right|2,291|| align=right|0,189|| align=right|6,03|| align=right|3,468||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61322)||2000 OT54|| align=right|16,9|| align=right|2,375|| align=right|0,139|| align=right|0,58|| align=right|3,659||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61323)||2000 OZ54|| align=right|16,8|| align=right|2,448|| align=right|0,152|| align=right|1,04|| align=right|3,829||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61324)||2000 OO56|| align=right|16,4|| align=right|2,333|| align=right|0,196|| align=right|2,93|| align=right|3,564||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61325)||2000 OV56|| align=right|14,8|| align=right|2,955|| align=right|0,093|| align=right|9,98|| align=right|5,080||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61326)||2000 OP57|| align=right|16,5|| align=right|2,260|| align=right|0,093|| align=right|2,44|| align=right|3,396||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61327)||2000 OR57|| align=right|15,4|| align=right|2,712|| align=right|0,092|| align=right|2,22|| align=right|4,465||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61328)||2000 OD58|| align=right|15,8|| align=right|3,180|| align=right|0,062|| align=right|7,67|| align=right|5,671||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61329)||2000 OG58|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,099|| align=right|8,99|| align=right|5,119||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61330)||2000 OT58|| align=right|16,2|| align=right|2,453|| align=right|0,202|| align=right|3,35|| align=right|3,840||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61331)||2000 OH59|| align=right|16,5|| align=right|2,344|| align=right|0,190|| align=right|4,34|| align=right|3,588||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61332)||2000 OL59|| align=right|16,7|| align=right|2,313|| align=right|0,234|| align=right|0,20|| align=right|3,516||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61333)||2000 OP59|| align=right|15,7|| align=right|2,609|| align=right|0,108|| align=right|3,82|| align=right|4,214||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61334)||2000 OS59|| align=right|15,9|| align=right|2,302|| align=right|0,176|| align=right|3,42|| align=right|3,492||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61335)||2000 OT59|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,084|| align=right|15,26|| align=right|4,212||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(61336)||2000 OT67|| align=right|15,6|| align=right|2,427|| align=right|0,082|| align=right|7,05|| align=right|3,781||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61337)||2000 OE68|| align=right|16,1|| align=right|2,552|| align=right|0,148|| align=right|4,98|| align=right|4,075||MBA||29. julij 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(61338)||2000 PK|| align=right|14,6|| align=right|3,137|| align=right|0,073|| align=right|11,14|| align=right|5,557||MBA||1. avgust 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(61339)||2000 PA1|| align=right|15,3|| align=right|3,088|| align=right|0,148|| align=right|7,01|| align=right|5,425||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61340)||2000 PY2|| align=right|15,2|| align=right|2,737|| align=right|0,150|| align=right|5,13|| align=right|4,526||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61341)||2000 PC3|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,117|| align=right|5,98|| align=right|3,576||MBA||1. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61342)||2000 PJ3|| align=right|16,0|| align=right|2,378|| align=right|0,210|| align=right|3,17|| align=right|3,666||MBA||3. avgust 2000||Loomberah||G. J. Garradd
|-
|(61343)||2000 PC5|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,269|| align=right|9,13|| align=right|3,369||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61344)||2000 PT5|| align=right|16,4|| align=right|2,227|| align=right|0,120|| align=right|4,71|| align=right|3,323||MBA||3. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(61345)||2000 PU5|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,198|| align=right|2,28|| align=right|3,722||MBA||3. avgust 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(61346)||2000 PD8|| align=right|16,0|| align=right|2,589|| align=right|0,287|| align=right|5,54|| align=right|4,164||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61347)||2000 PE8|| align=right|14,4|| align=right|2,656|| align=right|0,236|| align=right|8,08|| align=right|4,329||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61348)||2000 PF8|| align=right|13,9|| align=right|2,584|| align=right|0,132|| align=right|14,68|| align=right|4,154||MBA||4. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61349)||2000 PD9|| align=right|15,0|| align=right|2,661|| align=right|0,221|| align=right|14,38|| align=right|4,340||MBA||6. avgust 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(61350)||2000 PL9|| align=right|14,8|| align=right|2,523|| align=right|0,137|| align=right|15,85|| align=right|4,007||MBA||6. avgust 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(61351)||2000 PS9|| align=right|16,1|| align=right|2,426|| align=right|0,200|| align=right|1,75|| align=right|3,778||MBA||9. avgust 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(61352)||2000 PY9|| align=right|14,5|| align=right|2,637|| align=right|0,302|| align=right|7,32|| align=right|4,281||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61353)||2000 PE10|| align=right|15,7|| align=right|2,468|| align=right|0,179|| align=right|7,87|| align=right|3,875||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61354)||2000 PY10|| align=right|15,3|| align=right|2,516|| align=right|0,170|| align=right|12,74|| align=right|3,990||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61355)||2000 PD11|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,134|| align=right|11,72|| align=right|5,316||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61356)||2000 PG11|| align=right|15,6|| align=right|2,645|| align=right|0,148|| align=right|13,43|| align=right|4,302||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61357)||2000 PZ11|| align=right|14,5|| align=right|2,518|| align=right|0,183|| align=right|18,04|| align=right|3,996||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61358)||2000 PK12|| align=right|15,1|| align=right|2,538|| align=right|0,189|| align=right|14,73|| align=right|4,044||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61359)||2000 PW13|| align=right|15,3|| align=right|2,567|| align=right|0,057|| align=right|2,14|| align=right|4,113||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61360)||2000 PB14|| align=right|15,2|| align=right|2,738|| align=right|0,059|| align=right|4,65|| align=right|4,531||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61361)||2000 PB18|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,227|| align=right|4,88|| align=right|4,118||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61362)||2000 PO19|| align=right|15,6|| align=right|2,455|| align=right|0,094|| align=right|5,61|| align=right|3,845||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61363)||2000 PT19|| align=right|16,9|| align=right|2,265|| align=right|0,155|| align=right|7,28|| align=right|3,408||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61364)||2000 PH20|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,151|| align=right|6,69|| align=right|3,368||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61365)||2000 PW20|| align=right|15,5|| align=right|2,359|| align=right|0,214|| align=right|2,93|| align=right|3,623||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61366)||2000 PE21|| align=right|15,2|| align=right|2,752|| align=right|0,108|| align=right|4,85|| align=right|4,564||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61367)||2000 PG22|| align=right|14,6|| align=right|2,620|| align=right|0,165|| align=right|8,89|| align=right|4,239||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61368)||2000 PH22|| align=right|15,1|| align=right|2,256|| align=right|0,182|| align=right|7,78|| align=right|3,388||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61369)||2000 PO22|| align=right|14,2|| align=right|2,767|| align=right|0,155|| align=right|8,81|| align=right|4,601||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61370)||2000 PU22|| align=right|16,2|| align=right|2,525|| align=right|0,174|| align=right|3,25|| align=right|4,011||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61371)||2000 PO23|| align=right|15,8|| align=right|2,422|| align=right|0,078|| align=right|5,11|| align=right|3,768||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61372)||2000 PQ23|| align=right|16,2|| align=right|2,362|| align=right|0,202|| align=right|2,82|| align=right|3,629||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61373)||2000 PG24|| align=right|16,5|| align=right|2,428|| align=right|0,150|| align=right|6,60|| align=right|3,783||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61374)||2000 PA25|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,232|| align=right|3,44|| align=right|3,543||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61375)||2000 PE25|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,196|| align=right|4,67|| align=right|4,100||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61376)||2000 PC28|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,148|| align=right|8,98|| align=right|3,699||MBA||4. avgust 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(61377)||2000 PO28|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,134|| align=right|6,07|| align=right|3,461||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61378)||2000 PU28|| align=right|15,7|| align=right|2,428|| align=right|0,186|| align=right|2,47|| align=right|3,784||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61379)||2000 PG29|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,210|| align=right|8,52|| align=right|4,161||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61380)||2000 PH29|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,130|| align=right|7,58|| align=right|3,799||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61381)||2000 PL29|| align=right|15,1|| align=right|2,764|| align=right|0,041|| align=right|6,27|| align=right|4,594||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61382)||2000 PR29|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,194|| align=right|6,17|| align=right|3,472||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61383)||2000 QB|| align=right|16,8|| align=right|2,387|| align=right|0,175|| align=right|2,35|| align=right|3,688||MBA||20. avgust 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|61384 Arturoromer||2000 QW|| align=right|16,8|| align=right|2,407|| align=right|0,196|| align=right|2,24|| align=right|3,735||MBA||22. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61385)||2000 QG1|| align=right|15,8|| align=right|2,552|| align=right|0,286|| align=right|4,66|| align=right|4,075||MBA||23. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(61386)||2000 QT1|| align=right|16,0|| align=right|2,381|| align=right|0,217|| align=right|2,73|| align=right|3,673||MBA||24. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61387)||2000 QR2|| align=right|15,8|| align=right|2,736|| align=right|0,094|| align=right|6,77|| align=right|4,525||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61388)||2000 QA3|| align=right|15,5|| align=right|2,622|| align=right|0,173|| align=right|2,88|| align=right|4,245||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61389)||2000 QD3|| align=right|16,0|| align=right|2,348|| align=right|0,111|| align=right|7,04|| align=right|3,598||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61390)||2000 QR3|| align=right|16,0|| align=right|2,335|| align=right|0,171|| align=right|1,17|| align=right|3,567||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61391)||2000 QT3|| align=right|16,6|| align=right|2,511|| align=right|0,159|| align=right|2,30|| align=right|3,978||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61392)||2000 QC4|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,152|| align=right|0,51|| align=right|3,577||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61393)||2000 QD4|| align=right|16,1|| align=right|2,444|| align=right|0,175|| align=right|1,42|| align=right|3,820||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61394)||2000 QY4|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,124|| align=right|7,69|| align=right|3,543||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61395)||2000 QZ4|| align=right|16,7|| align=right|2,457|| align=right|0,189|| align=right|1,27|| align=right|3,851||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61396)||2000 QD5|| align=right|15,6|| align=right|2,794|| align=right|0,198|| align=right|3,42|| align=right|4,669||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61397)||2000 QF5|| align=right|15,5|| align=right|2,424|| align=right|0,219|| align=right|1,49|| align=right|3,774||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61398)||2000 QJ5|| align=right|15,7|| align=right|2,586|| align=right|0,104|| align=right|1,00|| align=right|4,157||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61399)||2000 QZ5|| align=right|16,3|| align=right|2,324|| align=right|0,094|| align=right|3,57|| align=right|3,542||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61400)||2000 QM6|| align=right|14,5|| align=right|2,632|| align=right|0,131|| align=right|11,13|| align=right|4,270||MBA||25. avgust 2000||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(61401)||2000 QQ6|| align=right|15,7|| align=right|2,581|| align=right|0,108|| align=right|2,24|| align=right|4,145||MBA||25. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61402)||2000 QS6|| align=right|16,7|| align=right|2,532|| align=right|0,166|| align=right|1,95|| align=right|4,029||MBA||25. avgust 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(61403)||2000 QG9|| align=right|14,7|| align=right|2,813|| align=right|0,161|| align=right|9,36|| align=right|4,717||MBA||25. avgust 2000||Oakley||C. Wolfe; E. Bettelheim
|-
|61404 Očenášek||2000 QM9|| align=right|14,9|| align=right|2,720|| align=right|0,241|| align=right|6,59|| align=right|4,484||MBA||26. avgust 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(61405)||2000 QT9|| align=right|16,2|| align=right|2,697|| align=right|0,044|| align=right|2,21|| align=right|4,428||MBA||24. avgust 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(61406)||2000 QZ9|| align=right|16,1|| align=right|2,274|| align=right|0,075|| align=right|2,22|| align=right|3,428||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61407)||2000 QK10|| align=right|16,1|| align=right|2,581|| align=right|0,187|| align=right|2,66|| align=right|4,146||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61408)||2000 QR11|| align=right|14,8|| align=right|2,551|| align=right|0,025|| align=right|11,28|| align=right|4,073||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61409)||2000 QW11|| align=right|15,6|| align=right|2,663|| align=right|0,111|| align=right|1,30|| align=right|4,345||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61410)||2000 QX11|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,146|| align=right|0,92|| align=right|3,625||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61411)||2000 QC12|| align=right|15,8|| align=right|2,311|| align=right|0,088|| align=right|4,85|| align=right|3,513||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61412)||2000 QF12|| align=right|15,4|| align=right|3,162|| align=right|0,249|| align=right|2,45|| align=right|5,622||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61413)||2000 QG12|| align=right|16,6|| align=right|2,317|| align=right|0,165|| align=right|2,31|| align=right|3,527||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61414)||2000 QH12|| align=right|15,4|| align=right|2,392|| align=right|0,211|| align=right|2,12|| align=right|3,699||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61415)||2000 QK12|| align=right|16,3|| align=right|2,561|| align=right|0,154|| align=right|4,44|| align=right|4,098||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61416)||2000 QL12|| align=right|16,3|| align=right|2,252|| align=right|0,289|| align=right|3,33|| align=right|3,378||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61417)||2000 QP13|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,168|| align=right|9,85|| align=right|3,559||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61418)||2000 QR13|| align=right|14,4|| align=right|3,193|| align=right|0,138|| align=right|6,00|| align=right|5,705||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61419)||2000 QM14|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,177|| align=right|2,93|| align=right|3,461||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61420)||2000 QN14|| align=right|15,8|| align=right|2,598|| align=right|0,194|| align=right|3,42|| align=right|4,186||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61421)||2000 QU14|| align=right|15,5|| align=right|2,631|| align=right|0,147|| align=right|1,44|| align=right|4,266||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61422)||2000 QN15|| align=right|15,4|| align=right|2,872|| align=right|0,044|| align=right|1,31|| align=right|4,866||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61423)||2000 QS15|| align=right|15,2|| align=right|3,175|| align=right|0,184|| align=right|1,72|| align=right|5,656||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61424)||2000 QX15|| align=right|17,2|| align=right|2,253|| align=right|0,169|| align=right|1,98|| align=right|3,380||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61425)||2000 QA16|| align=right|16,4|| align=right|2,481|| align=right|0,224|| align=right|3,47|| align=right|3,906||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61426)||2000 QP16|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,165|| align=right|6,31|| align=right|3,437||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61427)||2000 QR16|| align=right|15,9|| align=right|2,572|| align=right|0,198|| align=right|4,19|| align=right|4,123||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61428)||2000 QA17|| align=right|17,1|| align=right|2,291|| align=right|0,140|| align=right|4,10|| align=right|3,467||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61429)||2000 QF17|| align=right|16,2|| align=right|2,610|| align=right|0,206|| align=right|2,66|| align=right|4,216||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61430)||2000 QJ17|| align=right|15,5|| align=right|2,472|| align=right|0,215|| align=right|7,53|| align=right|3,885||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61431)||2000 QY17|| align=right|15,0|| align=right|2,856|| align=right|0,013|| align=right|3,00|| align=right|4,827||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61432)||2000 QS18|| align=right|16,0|| align=right|2,786|| align=right|0,083|| align=right|3,88|| align=right|4,649||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61433)||2000 QY18|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,178|| align=right|3,03|| align=right|3,691||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61434)||2000 QB19|| align=right|15,8|| align=right|2,523|| align=right|0,120|| align=right|1,27|| align=right|4,007||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61435)||2000 QC19|| align=right|15,1|| align=right|2,671|| align=right|0,082|| align=right|7,60|| align=right|4,363||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61436)||2000 QD19|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,138|| align=right|7,25|| align=right|3,648||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61437)||2000 QQ19|| align=right|16,3|| align=right|2,428|| align=right|0,123|| align=right|3,06|| align=right|3,782||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61438)||2000 QE20|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,178|| align=right|4,39|| align=right|5,431||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61439)||2000 QM22|| align=right|16,8|| align=right|2,234|| align=right|0,215|| align=right|4,86|| align=right|3,338||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61440)||2000 QE23|| align=right|15,2|| align=right|2,965|| align=right|0,123|| align=right|10,20|| align=right|5,104||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61441)||2000 QW23|| align=right|15,4|| align=right|2,690|| align=right|0,082|| align=right|3,13|| align=right|4,412||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61442)||2000 QK24|| align=right|16,7|| align=right|2,681|| align=right|0,078|| align=right|6,48|| align=right|4,389||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61443)||2000 QW24|| align=right|15,9|| align=right|2,324|| align=right|0,214|| align=right|2,04|| align=right|3,541||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61444)||2000 QB25|| align=right|15,3|| align=right|2,529|| align=right|0,250|| align=right|5,69|| align=right|4,022||MBA||25. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(61445)||2000 QF25|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,191|| align=right|1,70|| align=right|3,730||MBA||26. avgust 2000||Oakley||Oakley
|-
|(61446)||2000 QH27|| align=right|15,6|| align=right|2,558|| align=right|0,160|| align=right|7,44|| align=right|4,090||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61447)||2000 QN27|| align=right|15,8|| align=right|2,409|| align=right|0,210|| align=right|3,96|| align=right|3,738||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61448)||2000 QR27|| align=right|17,0|| align=right|2,330|| align=right|0,101|| align=right|4,19|| align=right|3,557||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61449)||2000 QX27|| align=right|16,6|| align=right|2,510|| align=right|0,124|| align=right|2,84|| align=right|3,977||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61450)||2000 QC28|| align=right|15,2|| align=right|2,892|| align=right|0,220|| align=right|5,92|| align=right|4,916||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61451)||2000 QD29|| align=right|14,3|| align=right|3,108|| align=right|0,195|| align=right|2,53|| align=right|5,479||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61452)||2000 QH29|| align=right|16,3|| align=right|2,572|| align=right|0,189|| align=right|2,40|| align=right|4,124||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61453)||2000 QL29|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,155|| align=right|4,50|| align=right|3,545||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61454)||2000 QE30|| align=right|14,4|| align=right|2,526|| align=right|0,128|| align=right|12,00|| align=right|4,015||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61455)||2000 QF30|| align=right|15,2|| align=right|2,408|| align=right|0,148|| align=right|3,55|| align=right|3,735||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61456)||2000 QH30|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,195|| align=right|3,57|| align=right|4,124||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61457)||2000 QM30|| align=right|16,0|| align=right|2,305|| align=right|0,200|| align=right|4,63|| align=right|3,500||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61458)||2000 QT30|| align=right|15,6|| align=right|2,418|| align=right|0,197|| align=right|8,85|| align=right|3,758||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61459)||2000 QW30|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,239|| align=right|7,29|| align=right|3,710||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61460)||2000 QX30|| align=right|16,4|| align=right|2,326|| align=right|0,138|| align=right|6,74|| align=right|3,546||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61461)||2000 QA31|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,115|| align=right|7,27|| align=right|4,407||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61462)||2000 QH31|| align=right|14,8|| align=right|3,011|| align=right|0,151|| align=right|4,31|| align=right|5,224||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61463)||2000 QT31|| align=right|15,9|| align=right|2,584|| align=right|0,205|| align=right|8,16|| align=right|4,152||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61464)||2000 QC32|| align=right|15,7|| align=right|2,474|| align=right|0,086|| align=right|7,00|| align=right|3,891||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61465)||2000 QY32|| align=right|15,5|| align=right|2,542|| align=right|0,023|| align=right|9,80|| align=right|4,053||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61466)||2000 QZ32|| align=right|15,2|| align=right|2,459|| align=right|0,112|| align=right|9,25|| align=right|3,856||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61467)||2000 QD33|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,152|| align=right|12,78|| align=right|5,521||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61468)||2000 QM33|| align=right|16,3|| align=right|2,419|| align=right|0,136|| align=right|7,42|| align=right|3,763||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61469)||2000 QJ35|| align=right|14,9|| align=right|2,330|| align=right|0,149|| align=right|3,11|| align=right|3,557||MBA||23. avgust 2000||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(61470)||2000 QK35|| align=right|14,9|| align=right|2,577|| align=right|0,193|| align=right|3,84|| align=right|4,135||MBA||27. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(61471)||2000 QQ35|| align=right|15,9|| align=right|2,350|| align=right|0,223|| align=right|4,22|| align=right|3,601||MBA||28. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(61472)||2000 QS35|| align=right|14,3|| align=right|3,189|| align=right|0,201|| align=right|2,49|| align=right|5,693||MBA||28. avgust 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(61473)||2000 QT35|| align=right|14,8|| align=right|2,790|| align=right|0,007|| align=right|3,79|| align=right|4,660||MBA||29. avgust 2000||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(61474)||2000 QA36|| align=right|15,0|| align=right|2,694|| align=right|0,144|| align=right|13,30|| align=right|4,421||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61475)||2000 QH37|| align=right|15,6|| align=right|3,023|| align=right|0,212|| align=right|2,71|| align=right|5,255||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61476)||2000 QJ37|| align=right|15,4|| align=right|2,641|| align=right|0,027|| align=right|2,40|| align=right|4,292||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61477)||2000 QS37|| align=right|15,4|| align=right|2,767|| align=right|0,217|| align=right|7,70|| align=right|4,602||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61478)||2000 QC38|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,143|| align=right|1,61|| align=right|3,389||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61479)||2000 QH39|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,113|| align=right|1,77|| align=right|3,697||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61480)||2000 QY39|| align=right|15,1|| align=right|3,040|| align=right|0,083|| align=right|9,89|| align=right|5,300||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61481)||2000 QN40|| align=right|15,6|| align=right|2,767|| align=right|0,020|| align=right|3,43|| align=right|4,601||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61482)||2000 QU40|| align=right|15,9|| align=right|2,364|| align=right|0,100|| align=right|4,79|| align=right|3,634||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61483)||2000 QP41|| align=right|16,0|| align=right|2,757|| align=right|0,008|| align=right|2,75|| align=right|4,578||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61484)||2000 QY41|| align=right|15,4|| align=right|2,986|| align=right|0,118|| align=right|9,81|| align=right|5,159||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61485)||2000 QH42|| align=right|15,8|| align=right|2,593|| align=right|0,157|| align=right|1,68|| align=right|4,175||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61486)||2000 QQ42|| align=right|15,2|| align=right|2,917|| align=right|0,110|| align=right|1,51|| align=right|4,982||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61487)||2000 QB43|| align=right|16,4|| align=right|2,627|| align=right|0,073|| align=right|1,48|| align=right|4,257||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61488)||2000 QB45|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,114|| align=right|7,35|| align=right|3,665||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61489)||2000 QN46|| align=right|16,0|| align=right|2,843|| align=right|0,078|| align=right|1,10|| align=right|4,794||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61490)||2000 QH47|| align=right|14,9|| align=right|2,751|| align=right|0,008|| align=right|4,86|| align=right|4,563||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61491)||2000 QJ47|| align=right|15,9|| align=right|2,588|| align=right|0,095|| align=right|5,39|| align=right|4,163||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61492)||2000 QL48|| align=right|15,6|| align=right|2,395|| align=right|0,186|| align=right|0,93|| align=right|3,707||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61493)||2000 QO48|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,186|| align=right|8,36|| align=right|4,121||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61494)||2000 QG49|| align=right|15,3|| align=right|2,639|| align=right|0,108|| align=right|2,74|| align=right|4,286||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61495)||2000 QJ49|| align=right|16,6|| align=right|2,338|| align=right|0,188|| align=right|0,90|| align=right|3,573||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61496)||2000 QO49|| align=right|15,2|| align=right|2,628|| align=right|0,088|| align=right|10,45|| align=right|4,259||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61497)||2000 QH50|| align=right|15,3|| align=right|2,845|| align=right|0,076|| align=right|2,04|| align=right|4,799||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61498)||2000 QM50|| align=right|15,7|| align=right|2,535|| align=right|0,057|| align=right|15,18|| align=right|4,035||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61499)||2000 QD51|| align=right|14,8|| align=right|2,943|| align=right|0,088|| align=right|1,82|| align=right|5,047||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(61500)||2000 QV51|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,124|| align=right|2,12|| align=right|3,725||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov